Jowell ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Jowell (1942–2011), britischer Sozialwissenschaftler
 Tessa Jowell (1947–2018), britische Politikerin